Soundview steht für:

 Soundview (Album), Jazzalbum von Bruce Harris (2021)
 Soundview (Bronx), Stadtteil im südöstlichen Teil der Bronx in New York City